Вассиа́новка:

 Вассиановка — село в Черниговском районе Приморского края.
 Вассиановка — станция Дальневосточной железной дороги (линия Сибирцево — Новочугуевка).
 Вассиановка — река в Приморском крае, приток реки Снегуровка, бассейн Илистой.